Premjer-Liga 2012 (Kazachs Премьер-Лига) was het eenentwintigste seizoen van de Premjer-Liga.

Kort overzicht van het seizoen
Het eenentwintigste seizoen van de Premjer-Liga werd gespeeld van 10 maart t/m 28 oktober 2012.

Regerend landskampioen Şaxter FK Qarağandı wist de titel succesvol te prolongeren; het was tevens het tweede kampioenschap van deze club.

De beker ging naar Astana FK door in de finale Ertis FK Pavlodar met 2-0 terug te wijzen; Ordabası FK Şımkent won de Supercup. Topscorer van de liga werd voor de vierde maal de Oezbeek Ulug'bek Baqoyev, ditmaal in dienst van (Ertis FK Pavlodar).

De competitie kende dit jaar 14 deelnemers. Van de drie vorig jaar gepromoveerde clubs degradeerden Sunqar FK Qaskeleñ en Oqjetpes FK Kökşetaw meteen weer; alleen Aqjayıq FK Oral handhaafde zich moeiteloos in de Premjer-Liga.

Kaart

Eindstand

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; ½ Pnt = het aantal meegenomen punten.

Aqjayıq FK Oral kreeg 3 punten in mindering.

Resultaten

Topscorers

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2012

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 2012